O nome Kyle foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Kyle (1996) - formou-se no Mar do Caribe e atingiu a Guatemala e Honduras como uma tempestade em enfraquecimento, sem causar danos significativos.
 Furacão Kyle (2002) - formou-se próximo às Bermudas emoveu-se erraticamente por mais de 20 dias, antes de atingir a costa leste dos Estados Unidos da América. O furacão causou uma fatalidade e $5 milhões de dólares em prejuízos.
 Furacão Kyle (2008) - furacão de categoria 1 que afetou o Caribe (principalmente Porto Rico) e as províncias atlânticas do Canadá, causando 4 fatalidades e 14 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação